Clinias es el nombre de varios personajes históricos de la Antigua Grecia:

Clinias, militar ateniense nacido en 510 a. C.

Clinias, militar ateniense, sobrino del anterior, nacido en 485 a. C.

Clinias de Tarento, un filósofo pitagórico.